Il singolare  dello  St. Petersburg Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Serhij Stachovs'kyj è il detentore del titolo.

Teste di serie

 Michail Južnyj (finale)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 Lu Yen-Hsun (secondo turno)

  Viktor Troicki (primo turno)
  Denis Istomin (primo Turno, ritirato)
  Jérémy Chardy (primo turno)
  Victor Hănescu (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

St. Petersburg Open 2010
ATP World Tour 2010